Георгий Надирадзе:

 Надирадзе, Георгий (род. 1968) — советский и грузинский футболист, защитник.
 Надирадзе, Георгий (род. 1987) — грузинский велогонщик.
 Надирадзе, Георгий (род. 1992) — грузинский футболист, вратарь.